Прва лига Југославије у кошарци 1954. је било 10. првенство СФРЈ у кошарци. Титулу је освојила Црвена звезда.

Табела

Референце и објашњења

Спољашње везе 

 

Првенство Југославије у кошарци
Кошарка у 1954.